Il doppio del torneo di tennis Bangkok Challenger 1990, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Il tabellone di doppio del Bangkok Challenger 1990, torneo di tennis che faceva parte del circuito ATP Challenger Series nell'ambito dell'ATP Challenger Series 1990, è stato vinto da Jonathan Canter e Bruce Derlin (tds n. 1). In finale hanno sconfitto la coppia formata da Neil Borwick e David Lewis con il punteggio di 6-4, 6-4.

Teste di Serie

  Jonathan Canter /  Bruce Derlin (campioni)
  Morten Christensen /  Jörgen Windahl (primo turno)

  Nick Brown /  James Turner (primo turno)
  Jaroslav Bulant /  Branislav Stankovič (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni
 
 

Bangkok Challenger 1990